Güngör se puede referir a:

 Emre Güngör, futbolista turco.
 Güngör, toponimia turca para designar una localidad chipriota. Conocida en inglés por Koutsovendis o en griego como Κουτσοβεντησ.